Ограничивающий фактор:
 Ограничивающие факторы (экология) — экологические факторы, выходящие за границы максимума или минимума выносливости, ограничивающие существование вида.
 Ограничивающий фактор (гидрология) — руслоформирующий фактор, сдерживающий проявление результатов какого-либо активного руслоформирующего фактора.